Het tennistoernooi Australian Open werd in 1981 bij de mannen voor de 70e keer gehouden. De als vierde geplaatste Zuid-Afrikaan Johan Kriek won het toernooi voor de eerste keer door in de finale zijn ongeplaatste landgenoot Steve Denton met 6-2, 7-6, 6-7 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

Australian Open
ITF-toernooi in 1981